En la mitología griega Tríopas (Τριόπας) o Tríope puede referirse a varios personajes:

 Tríopas, uno de los helíadas, hijo por tanto de Helios y de la ninfa Rodo. Otras versiones lo hacen hijo de Poseidón y Cánace o de Lapito.
 Tríopas, un rey de Argos hijo de Forbas o de Peranto.
 Tríopas, un rey de Tesalia, padre de Mérope.